Во́льфганг Кёлер (; 21 января 1887, Ревель, Российская империя — 11 июня 1967, Нью-Гемпшир, США) — немецкий и американский психолог, один из основателей гештальтпсихологии, совместно с Максом Вертгеймером и Куртом Коффкой. 

Доктор философии (Берлинский университет, 1909). Член Национальной академии наук США (1947).

Интересы: общая психология, экспериментальная психология, музыкальная психология, психофизиология и сравнительная психология, философия психологии и теоретическая психология, когнитивная этология (исследовал на человекообразных обезьянах явление, названное им инсайтом).

Профессиональная деятельность 
 научная станция исследования антропоидов, Канарские острова, 1913-1920;
 психологическая лаборатория Берлинского университета, 1920;
 профессор Гёттингенского университета, 1921;
 заведующий кафедрой психологии Берлинского университета, 1922-1935;
 лекции Вильяма Джеймса, Гарвард, 1934;
 профессор Суотморского колледжа, 1935-1958;
 профессор-исследователь, 1946;
 награда «За выдающийся научный вклад» АРА, 1957, президент АРА, 1958;
 Гиффордские лекции в Эдинбургском университете, 1958;
 Президент Американской психологической ассоциации, 1959;
 почётный гражданин Свободного университета Берлина, 1965;
 почётный президент Немецкого психологического общества, 1967;
 почётные докторские степени Пенсильванского, Чикагского, Фрейбургского, Мюнстерского, Тюбингенского, Упсальского университетов и Суотморского и Кенионского колледжей;
 член Американской академии наук и искусств; член Американского философского общества; член Национальной академии наук.

Основные публикации 
 1913 Uber unbemerkte Empfindungen und Urteilstauschungen (Unnoticed feelings and misjudgements). Zeitschrift fur Psychologie, 66, 51-80.
 1917 Intelligenzprufung an Menschenaffen. (The mentality of apes, English translation, Harcourt Brace, 1925.)
 1920 Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand: eine naturphilosophische Untersuchung
 1929 Gestalt Psychology. Liveright (rev. edn, 1947).
 1938 The Place of Value in a World of Facts. Liveright.
 1958 The present situation in brain physiology. American Psychologist, 13,150-154.
 1965 Unsolved problems in the field of figural after-effects. Psychological Record, 15, 63-83.
 1969 The Task of’Gestalt Psychology. Princeton University Press.

Рекомендуемая литература 
 (1968) Wolfgang Kohler: 1887—1967. American Journal of Psychology, 81, 110—119.
 (1978) One man against the Nazis—Wolfgang Kohler. American Psychologist, 33, 939—944.
 Ash, Mitchell G. Gestalt Psychology in German Culture, 1890—1967: Holism and the Quest for Objectivity. Cambridge: Cambridge Studies in the History of Psychology, 1996.
 Карпенко, Л. А. Кёлер (Köhler) Вольфганг (1887—1967) @ История психологии в лицах. Персоналии / Под. ред. Л. А. Карпенко //Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л. А. Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005. — 784 с.

Примечания 

Психологи Германии
Психологи по алфавиту
Гештальтпсихологи
Президенты Американской психологической ассоциации
Преподаватели Гёттингенского университета
Общая психология
Преподаватели Суортмор-колледжа
Члены Национальной академии наук США
Иммигрировавшие в США из Германии
Почётные доктора Чикагского университета